Příjmení Ashby nese více různých osobností:

 DJ Ashba (* 1972) – americký kytarista, skladatel a producent
 Dorothy Ashby (1932–1986) – americká harfenistka
 Jeffrey Shears Ashby (* 1954) – americký vojenský pilot a kosmonaut
 William Ross Ashby (1903–1972) – britský průkopník kybernetiky a teorie systémů